Werner Bernhardy ist der Name folgender Personen:

* Werner Bernhardy (Schauspieler) (eigentlich Werner Tummeley senior; 1884–1953), deutscher Schauspieler und Drehbuchautor
 Werner Bernhardy (Autor) (eigentlich Werner Tummeley junior; 1918–2002), deutscher Autor